Соревнование:

 Соревнование — форма деятельности, борьба, соперничество за достижение превосходства, лучшего результата.
 Соцсоревнование
В спорте:
 Спортивный турнир — спортивное соревнование по игровым видам спорта с большим числом участников (игроков или команд).
 Соревнование по подъёму на холм
 Соревнование по высшему пилотажу
Также — топоним:
 Соревнование — посёлок в Промышленновском районе Кемеровской области.
 Соревнование — посёлок в Глазуновском районе Орловской области.
 Соревнование (Харьковская область) — село в Чугуевском районе Харьковской области; ныне Васильев Хутор.
 Соревнование — станция на дубненском ответвлении Савёловского направления МЖД.

Другое:
 «Соревнование» — пятый эпизод американского мультсериала «Новые приключения Человека-паука».

Страницы значений:Географические объекты